Шлиппе — немецкая фамилия.

Носители 
 Шлиппе, Владимир Карлович (1834—1923) — русский государственный деятель, действительный тайный советник.
 Шлиппе, Карл Иванович (1798—1867) — российский промышленник и учёный-химик.
 Шлиппе, Михаил (род. 1962) — российский медиаменеджер.
 Шлиппе, Фёдор Владимирович (1873—1951) — директор департамента министерства земледелия.

См. также 
 Шлипп, Пауль Артур (1897—1993) — американский педагог.
 Соль Шлиппе — тиоантимонат натрия.